I termini Musial e Musiał possono riferirsi a:

 Adam Musiał – ex calciatore polacco
 Bogdan Musial – storico tedesco della seconda guerra mondiale
 Jaroslav Musial – ingegnere, insignito dell'Ordine di Tomáš Garrigue Masaryk
 Jean-Marc Musial – artista teatrale francese 
 Maciej Musiał – attore polacco 
 Piotr Musial – ideatore di videogiochi
 Stan Musial – giocatore di baseball statunitense
 Stanislas Musial – storico polacco 
 Stanisław Musiał – gesuita e filosofo, pioniere del dialogo con gli ebrei